Ovdje je prikazano obiteljsko stablo dinastije Trpimirovića, hrvatskih knezova i kraljeva.

Izvori 

 Šišić, Ferdo, Povijest Hrvata, Pregled povijesti hrvatskog naroda 600. – 1526., prvi dio, Marjan tisak, Split, 2004.  (Dio 1)
 Goldstein, Ivo, Hrvatski rani srednji vijek, Novi Liber, Zagreb, 1995. 

Trpimirovići
Hrvatski vladari
Obiteljska stabla